Кубок Філіппін з футболу 2022 — 4-й розіграш кубкового футбольного турніру на Філіппінах. Титул володаря кубка вперше здобув Юнайтед Сіті.

Календар

Груповий раунд 
Клуб АДТ відмовився від участі у півфіналі.

Результати

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 травня 2022

|}

Матч за третє місце 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 травня 2022

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Філіппін на rsssf 

2022
Філіппіни
2022 у філіппінському спорті